VI Puchar Panamerykański w Piłce Siatkowej Mężczyzn (ang. VI Men’s Pan American Cup, fr. VI Coupe panaméricaine de volley-ball masculin) - turniej, który odbył się w Gatineau w Kanadzie w dniach 13-18 czerwca 2011 roku. Po raz pierwszy wzięło w nim udział 10 zespołów z dwóch konfederacji.

Złoty medal zdobyła reprezentacja Brazylii, która w finale pokonała Stany Zjednoczone. Brązowy medal zdobyła natomiast Kanada, która uzyskała prawo udziału w eliminacjach do Ligi Światowej 2012, ponieważ Brazylia i Stany Zjednoczone start w tych rozgrywkach miały już zapewnione.

System rozgrywek 
VI Puchar Panamerykański w Piłce Siatkowej Mężczyzn rozgrywany był według poniższego systemu.
 Faza grupowa: Dziesięć reprezentacji podzielonych zostało na trzy grupy. W grupie A i B znalazły się po trzy drużyny, w grupie C natomiast cztery drużyny. Dwóch najlepszych zwycięzców grup awansowało automatycznie do półfinałów, najsłabszy zwycięzca grupy i drużyny z drugich miejsc awansowały do ćwierćfinałów. Pozostałe drużyny rywalizowały w ćwierćfinałach o miejsca 5-10.
 Faza pucharowa:
 Zwycięzcy ćwierćfinałów dołączyli do półfinalistów, przegrani natomiast - do zwycięzców ćwierćfinałów o miejsca 5-10. Po półfinałach rozegrane zostały mecz o 3. miejsce i finał.
 Zwycięzcy ćwierćfinałów o miejsca 5-10 dołączyli do półfinalistów o miejsca 5-8 (drużyn, które przegrały w ćwierćfinałach), przegrani natomiast rozgrywali mecz o 9. miejsce. Po półfinałach o miejsca 5-8 rozegrane zostały mecze klasyfikacyjne: mecze o 5. i 7. miejsce.

Drużyny uczestniczące 
Według regulaminu w Pucharze Panamerykańskim 2011 mogło wziąć udział maksymalnie 12 zespołów (8 najlepszych w rankingu NORCECA i 4 najlepsze w rankingu CSV). Do udziału zgłosiło się 10 drużyn.

Składy drużyn

Hale sportowe 
Wszystkie mecze turnieju rozegrane zostały w Robert Guertin Centre w Gatineau.

Halami treningowymi były: Centre Sportif de Gatineau, Collège Saint-Alexandre i Cégep de l'Outaouais.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-8

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Mecze o miejsca 5-10

Ćwierćfinały 5-10

Półfinały 5-8

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

2011 w piłce siatkowej
Puchar Panamerykański w piłce siatkowej
2011 w Kanadzie
Piłka siatkowa w Kanadzie
Gatineau